Bildeiche ist der Name folgender Bäume:

 Bildeiche bei Albertshausen, bei Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Bildeiche (Peterslahr), bei Peterslahr, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Bildeiche (Hahnenkamm), bei Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Bildeiche (Iphofen), bei Iphofen-Birklingen, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:

 Bildereiche